ALAC steht für:
 Aluminiumacetate, Aluminiumsalze der Essigsäure
 Alcohol Advisory Council of New Zealand, Crown Entity in Neuseeland
 Apple Lossless Audio Codec, siehe Apple Lossless
 At-Large Advisory Committee der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

Alaç ist der Familienname folgender Personen:
 İsmail Hakkı Alaç (1911–1989), türkischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Alak

Abkürzung